Armadillo Aerospace — американская аэрокосмическая компания. Основана в 2000 году в городе Мескит (Техас) предпринимателем Джоном Кармаком. Главной задачей компании ставилось создание пилотируемого космического корабля для суборбитальных туристических полётов на границу космоса. Также были планы по орбитальным полётам.

История 
24 октября 2008 года компания выиграла 350 000 $, выполнив первый уровень . 12 сентября следующего года за окончание второго уровня того же конкурса получила 500 000 $.

В 2010 году они подписали особый договор с Space Adventures, при котором Armadillo Aerospace предоставляла суборбитальные ракеты для космического туризма, в то время как Space Adventures продавала участникам билеты. В этом же году было объявлено, что первым подтверждённым пассажиром стал житель Санкт-Петербурга Евгений Ковалёв, который выиграл билет в космос в конкурсе, организованным Anadolu Efes.

В августе 2013 года Кармак заявил, что Armadillo Aerospace переходит в «режим спячки» из-за предшествующих неудач таких как падение ракеты STIG-B в январе того же года.

В мае 2014 года бывшие сотрудники Armadillo Aerospace основали новую компанию , чей целью стала разработка космических аппаратов для повторного коммерческого использования, на основе разработок их бывшей компании. В начале следующего года Exos получило полное владение над имуществом Armadillo Aerospace и продолжает попытки полёта на усовершенствованной ракете STIG-B под названием SARGE (Suborbital Active Rocket with Guidance).

В сентябре 2017 года Джон Кармак ретвитнул сообщение о ляпах с ракетами SpaceX вместе со своим сообщением: «Я показал все наши аварии в начале Armadillo Aerospace, но все подумали, что это ужасная идея, и отговорили меня от неё». В разделе комментариев один человек спросил, есть ли у Armadillo Aerospace шанс на возвращение. Впоследствии он ответил, что есть шанс, что он «в какой-то момент захочет попробовать» свою собственную схему, дав знак, что Armadillo Aerospace может когда-нибудь вернуться из режима гибернации.

Исследования и разработки 

Компания сделала большой упор на цикл быстрой разработки и тестирования. Armadillo Aerospace спроектировала и построила более 12 аппаратов, использовавших около 50 моделей двигателя на более 100 пробных полётов. Все проекты имели несколько общих черт: применение современных компьютерных технологий и электроники для упрощения управления ракеты и сокращения затрат на производство; использование жидкого топлива;  для обеспечения коротких промежутков между взлётами.

Ansari X Prize 
Компания была участником конкурса Ansari X Prize. Её аппарат заметно отличался от остальных современных ракет тем, что Armadillo Aerospace использовали аэродинамический нестабильный дизайн (отсутствовали стабилизирующие крылья), при котором компьютер управлял реактивными заслонками, основываясь на данных от волоконно-оптического гироскопа. Armadillo заявили о предпочтении простоты и надёжности над производительностью, что и привело к использованию пероксида водорода (в 50 % водном растворе) и метанола, как смесь метательного заряда ракеты. Двигатель на таком заряде прост в действии и производстве.

Wirefly X-Prize Cup 2006 
Armadillo Aerospace приняла участие в . Они стали единственными участниками . На соревнование они привезли 2 схожих аппарата — Pixel (Пиксель) и Texel (Тексел) модели Quad. После трёх неудачных попыток (последняя завершилась аварией) компания так и не смогла победить из-за постоянных проблем во время приземления: поломка шасси, ошибки управления. Тем не менее эти полёты стали основными моментами Wirefly X-prize cup.

Wirefly X-Prize Cup 2007 
В 2007 году Armadillo Aerospace также приняла участие в .

Испытания 
Во время пробных привязных полётов Texel из-за ошибки управления начал резко набирать высоту пока на высоте примерно 8 метров не активировали три отдельных процедуры по прекращению полёта. Аппарат упал, и удар от падения создал пробоину в баке со спиртом, всю машину окутал огонь, она не подлежала ремонту. В планах было на первом уровне использовать первый модуль нового модульного поколения и Pixel на втором.

Само соревнование 
На первом уровне новый аппарат MOD (module #1) совершил несколько попыток, во время которых он смог совершить первую часть полёта, но не смог приземлиться по возвращении.

Первая попытка не увенчалась успехом, так как засор в пропускном отверстии воспламенителя препятствовал зажиганию. На второй попытке первая часть полёта была идеальной: повышенные возможности управления позволили, по словам Кармака, «выжечь крест на посадочной площадке». Обратный полёт был задержан из-за вновь засорившегося пропускного отверстия. При попытке обратного полёта из-за «жёсткого запуска» треснула графитовая камера сгорания. Повреждённый аппарат попытались довести до места посадки как можно быстро и держать его парящим на высоте 2-3 метра над ней. Однако, за несколько секунд до окончания необходимого времени полёта уже повреждённая камера сгорания вновь треснула, что заставила аппарат наклониться на достаточный угол для активации компьютером прекращения полёта. MOD совершил автоприземление, но наклон поспособствовал опрокидыванию аппарата на посадочной платформе после 82 секунд полёта.

Следующая попытка также имела превосходный первый полёт и всё также обратный полёт был испорчен «жёстким стартом». Увидев, что двигатель был изрядно повреждён (хотя работал), команда решилась прервать полёт: аппарат приземлился обратно на платформу спустя всего лишь несколько секунд.

На последней попытке из-за «жёсткого старта» произошёл взрыв двигателя, который вонзил кусок графитовой камеры в землю на расстоянии 64 метра от стартовой площадки и тем самым завершил все пробы Armadillo Aerospace забрать приз в 2007 году.

Lunar Landing Challenge 2008 

Lunar Lander Challenge в 2008 году проходил с 24 по 25 октября на территории Las Cruces International Airport в Нью-Мексико. Armadillo Aerospace участвовала уже в 3-й раз, но в этом году впервые появилась конкуренция в качестве команды TrueZer0, которые также получили разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на испытание экспериментальных ракет.

Ракета TrueZer0 совершала попытку на первом уровне, достигла висения, но потеряла контроль, программы отключились — ракета разбилась.

У команды Armadillo первая попытка на первом уровне не увенчалась каким либо успехом, потому что аппарат приземлился рано из-за неподходящей тяги. Во время второй попытки ракета смогла совершить полёт первой части, однако вторая часть была приостановлена Федеральным управлением гражданской авиации США. Вторая часть полёта была возобновлена вечером, и Armadillo Aerospace смогли забрать главный приз в 350 000 $ за успешное завершение первого уровня.

Попытка на втором уровне 25 октября была прервана, так как аппарат опрокинулся после того, как корпус двигателя прожгло из-за дефекта в линии подачи топлива.

Lunar Lander Challenge 2009 
Armadillo Aerospace предприняла попытки пройти второй уровень 12 сентября 2009 года. Команда смогла завершить обе части полёта при помощи аппарата Mod, проведя обе части полёта дольше 180 секунд и безопасно приземлив аппарат. Однако позже точность их приземления признали недостаточной, таким образом заработав только приз второго места в 500 000 $. Приз в 1 млн $ за первое место на втором уровне получила команда Masten Space Systems при помощи аппарата «Xoie».

Rocket Racing League 
В 2008 году  заявила, что в новом поколении летательных аппаратов X-Racer будут использованы двигатели Armadillo Aerospace. К марту 2010 года Rocket Racing League в демонстрационных аппаратах Mark-II X-Racer и Mark-III X-Racer использовали сильно модифицированный планер  FG а также ракетный двигатель Armadillo Aerospace с тягой в 2500 фунтов, действующий на жидком кислороде и этаноле. Rocket Racing League так и не вышла за пределы своей ранней разработки и никакие гоночные сезоны так и не проводились.

Другие аппараты

Super Mod 
В период с 2010 по 2011 годы Armadillo Aerospace разработала беспилотную ракету для повторного использования с вертикальным подъёмом и вертикальным приземлением Super Mod. Его отправили НАСА в качестве потенциального аппарата для суборбитального космического полёта с возвратом под программой NASA’s Flight Opportunities Program. К нему добавили зализ, слегка раздвижные ножки для приземления с пониженным лобовым сопротивлением и улучшение систем структур базового аппарата Mod.

Stig 

В конце 2010 года Armadillo Aerospace начала разработку нового дизайна более длинной ракеты для полётов на пониженном лобовом сопротивлении, высокой скорости и большой высоте. В итоге ракету назвали Stig в честь Стига из телепередачи Top Gear. Данная ракета имела схожие системы и массы компонентов как и аппараты Super Mod, но была оптимизирована для полётов на больших высотах с вытянутыми (38 см в диаметре) цилиндрическими баками(вместо больших цилиндрических). В 2012 году во время второго полёта ракета достигла высоты в 82 км, однако посадочный парашют не сработали так, как предполагалось.

Третий полёт проходил в январе следующего года и получил жёсткое приземление из-за нераскрывшегося парашюта, несмотря на успешный запуск.

Персонал и финансирование 
Компанию Armadillo Aerospace возглавлял, а также сильно финансировал Джон Кармак — разработчик компьютерных игр, наиболее знаменитый по сериям игр Doom и Quake. В ранние дни основания все сотрудники компании (включая самого Кармака) имели другие работы на полную ставку, притом два раза в неделю они работали на добровольной основе. Компания имела относительно малый бюджет и не поддерживалась большими аэрокосмическими компаниями и агентствами, такими как НАСА,  и Boeing. Armadillo Aerospace открыто объявила себя полностью самофинансируемой.

8 августа того же года Armadillo Aerospace объявила о достижении спонсирования со стороны Nvidia. Хотя подробности договора были скудны, Джон Кармак сказал: «На данный момент есть шанс, что я уже подписал последний чек, который мне нужно было, для Armadillo».

В апреле 2008 года Кармак выдал поправку: «полная цена к данному моменту — около 3,5 миллионов $». Он предположил, что понадобиться ещё 2 миллиона $ для полёта с экипажем на высоту 100 км, используя модульный дизайн от Armadillo в положении «six-pack».

К 2010 году Armadillo насчитывала 7 сотрудников на полной ставке и имела доход от действующих операций (однако Кармак всё также инвестировал в попытках развития).

В качестве талисмана компании выступал броненосец по имени Widget(Виджет).

2013 «Режим спячки» и продажа имущества 
В августе 2013 года Кармак сообщил, что после падения ракеты STIG-B, которое произошло ранее в этом году, он свернул все операции компании, а саму компанию отправил в «Режим спячки». На ближайшие 2 года Armadillo Aerospace перестала браться за выполнение прибыльных контрактов по выполнению НИОКР, чтобы сконцентрироваться на разработке суборбитальной ракеты повторного использования. Эти 2 года компания теряла по миллиону долларов в год, расходы оплачивал лично Кармак. К этой ситуации привели несколько причин, к примеру не принятие стратегии построения аппаратов для многократных испытаний, тем самым потеря одной ракеты была намного серьёзнее, чем могла бы быть в ином случае.

В том же августе Кармак «активно искал внешних инвесторов для возобновления работы над ракетами компании».

В 2015 году имущество кампании Armadillo Aerospace было продано EXOS Aerospace Systems & Technologies, Inc.

Примечания

Ссылки 
 

 Project update with NVIDIA sponsorship information
 Project update and video of successful VTOL test flight
 Project update on vehicle loss
 Project update discussing intent to compete in lunar lander Centennial Challenge. — 2006-03-01.
 Official Armadillo Aerospace Forum
 NASA's Flight Opportunities Program

Частный космический полёт
Космический туризм
Суборбитальный космический полёт
Частные компании Техаса
Частные компании космической отрасли